Il singolare dell'ATP Volvo International 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ivan Lendl era il detentore del titolo ed è arrivato nella finale contro John McEnroe.

La finale non è stata disputata per pioggia.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1987